Gauri Shinde (1974-), une réalisatrice et scénariste indienne ;
 Renuka Shinde (1973-), une tueuse en série indienne ;
 Tarabai Shinde (1850-1910)1, une militante féministe indienne, engagée contre le système de caste et le pouvoir patriarcal.